Live in Vienna (Böhse Onkelz), livealbum van Böhse Onkelz
Live in Vienna (Cluster), livealbum van Cluster
Live in Vienna (Gandalf), livealbum van Gandalf
Live in Vienna (Cecil Taylor), livealbum van Cecil Taylor
Live in Vienna (King Crimson), livealbum van King Crimson